Нин се може односити на:
Нин, град на пешчаном спруду у Хрватској недалеко од Задра.
НИН, познате српске новине.
-{NIN}- — скраћеница групе -{Nine Inch Nails}-